Текимилпа има више значења:

 Текимилпа (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Текимилпа (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику